est un nom de famille et aussi un surnom, porté notamment par :

Patronymie
 Arthur Budd (1853-1899), joueur anglais de rugby à XV ;
 Harold Budd (1936-2020), compositeur américain de musique contemporaine ;
 Roy Budd (1947-1993), musicien de jazz et un compositeur de musique de films britannique ;
 Edward Gowan Budd (1870-1946), ingénieur américain, fondateur de la Budd Company s'occupant de machines à emboutir des tôles pour les carrosseries de voitures et de trains ;
 Graham Budd ou Graham E. Budd ou Graham Edward Budd ( à Colchester- ) est un paléontologue britannique qui travaille en Suède.

Prénom 
 Budd Boetticher (1916–2001), réalisateur américain ;
 Budd Dwyer (1939–1987), homme politique américain qui s'est suicidé pendant une conférence de presse télévisée ;
 Budd Johnson (1910–1984), saxophoniste et clarinettiste de jazz ;
 Budd Schulberg (1914-2009), scénariste, producteur de télévision, romancier et écrivain sportif américain ;
 Budd Knapp (-1982), acteur canadien.

Surnoms 
 Harold Budd (born 1936), compositeur américain de musique contemporaine et d'ambiance ;
 James Budd (1851 – 1908), avocat américain et élu démocrate ;
 Zola Budd (born 1966), athlète sud-africaine.

Voir aussi 
 Budd Company, société américaine connue pour l'invention d'un procédé de soudage électrique des tôles d'acier inoxydable ;
 page d'homonymie Billy Budd ;
 Syndrome de Budd-Chiari ;
 Budd Doble Comes Back, film muet américain de 1913 ;
 Budd Key, une île des Keys (Floride) ;
 Budd, une île indonésienne ;
 Lac Budd, lac de Californie.

Homonymie de pseudonyme
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme